Selene – titolo di una canzone di Domenico Modugno
 Selene – divinità dell'Antica Grecia
 Selene – personaggio immaginario della serie di film Underworld
 Selene – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Selene – nome femminile
 SELENE – missione spaziale giapponese
 Selene Genere di pesci ossei della famiglia Carangidae

Pagine correlate 
 Selena (disambigua)